Натуральне число 1578
 1578 рік до нашої ери
 1578 рік нашої ери